

Geografia 
 Bolivia
 Tito Yupanqui – comune nella provincia di Manco Kapac

Persone 
 Atahualpa Yupanqui – cantautore, chitarrista e scrittore argentino
 Lloque Yupanqui – sovrano dell'epoca protostorica inca
 Martín Yupanqui – ex calciatore peruviano, portiere
 Pachacútec Inca Yupanqui – imperatore inca, nono sovrano del Tawantinsuyu
 Quizu Yupanqui – guerriero e comandante inca
 Titu Cusi Yupanqui – imperatore inca
 Túpac Yupanqui – imperatore inca